Haida – un centro abitato della Germania, appartenente al comune di Röderland.
 Haida – una popolazione nativa delle isole Regina Carlotta, in Canada.
 La lingua Haida è quella parlata dal popolo omonimo.
 Haida – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae